…és hamarosan a sötétség (And Soon the Darkness),: 1970-es angol–francia thrillerfilm, rendezte Robert Fuest
 És hamarosan a sötétség (And Soon the Darkness), 2010-es amerikai–argentín–francia thrillerfilm, rendezte Marcos Efron